Павлюковка — название населённых пунктов на Украине:

 Павлюковка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Павлюковка — село в Краснокутском районе Харьковской области.